Ecuadors fotbollslandslag kan avse
Ecuadors herrlandslag i fotboll
Ecuadors damlandslag i fotboll